Il singolare femminile del Lipton International Players Championships 1991 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1991.

Monica Seles ha difeso il titolo battendo Gabriela Sabatini 6–3, 7–5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Steffi Graf (semifinali)
 Monica Seles (Campionessa)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Zina Garrison-Jackson (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (secondo turno)
 Barbara Paulus (quarto turno)
 Nathalie Tauziat (quarto turno)
 Helen Kelesi (secondo turno)
 Amy Frazier (terzo turno)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Rosalyn Fairbank-Nideffer (secondo turno)
 Naoko Sawamatsu (terzo turno)
 Raffaella Reggi (quarto turno)

 Lori McNeil (terzo turno)
 Manon Bollegraf (secondo turno)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Susan Sloane (secondo turno)
 Gretchen Magers (terzo turno)
 Regina Rajchrtová (quarto turno)
 Meredith McGrath (terzo turno)
 Carrie Cunningham (secondo turno)
 Julie Halard (secondo turno)
 Ann Grossman (terzo turno)
 Marianne Werdel (quarto turno)
 Cathy Caverzasio (secondo turno)
 Wiltrud Probst (secondo turno)
 Eva Švíglerová (terzo turno)
 Stephanie Rehe (secondo turno)
 Elizabeth Smylie (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton International Players Championships 1991